

Geografia
Laurana – cittadina dell'Istria

Persone
Francesco Laurana (1430-1502), scultore, medaglista e architetto
Luciano Laurana (1420 ca. – 1479), architetto

Altro 
Lauranthalasa (Laurana) – personaggio di Dragonlance
 Laurana – nave soccorso (già vedetta foranea e dragamine) della Regia Marina
 Laurana – traghetto italiano